Беноа Пер и Станислас Вавринка су бранили титулу, али су изгубили у првом колу од првих носилаца Рохана Бопане и Курешија.

Четврти носиоци, Јохан Брунстрем и Фредерик Нилсен, су освојили титулу победивши у финалу Марина Драгању и Матеа Павића са 6–2, 4–6, [10–7]

Ноциоци

Жреб

Жреб

Референце

Спољашње везе 
 "Жреб парова - Ченај 2014."

Отворено првенство Ченаја у тенису 2014.
Отворено првенство Ченаја у тенису — парови